Seelenkapelle ist der Name folgender Kapellen:
 Seelenkapelle (Bad Wurzach)
 Maria Seelenberg (Eggenthal)
 Seelenkapelle (Kempten)
 Maria Seelenberg (Unterthingau)